Molekulska formula -{C24H40N5O8}- se može odnositi na:

 Dezmozin
 Izodesmozin